НИиПИ — научно-исследовательский и проектный институт

 НИиПИ градостроительства
 ГУП НИиПИ Генплана Москвы
 НИиПИ «Гипроникель»